GTL ist die Abkürzung für:
 Galvanotechnik Leipzig, siehe Langbein-Pfanhauser Werke
 GT Legends, ein Computerspiel
 Gunning Transceiver Logic
 GtL-Verfahren (auch GtL) zur Herstellung von flüssigem Kraftstoff aus Erdgas

GTL